

Geografia 
 Nore – fiume dell'Irlanda
 Nore – località del comune di Nore og Uvdal (Norvegia)
 Nore – banco alla foce del Tamigi (Regno Unito)
 Nore – località del comune di Ljusdal (Svezia)

Sigle
 Nucleo Operativo Ristorazione in Emergenza: unità specializzata della Croce Rossa Italiana composta da personale addestrato alla ristorazione in situazioni di emergenza.

Musica
 N.O.R.E.: acronimo di Niggaz On (the) Run Eatin', è il nome d'arte del rapper statunitense Victor Santiago noto anche come Noreaga.